Altamirano kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Altamirano (udde),

Argentina 

 Altamirano, Argentina, Buenos Aires,

Mexiko 

 Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, 
 Altamirano (kommun), Chiapas, 
 Altamirano, Chiapas, 
 Altamirano, Chihuahua, 
 Altamirano, Jitotol, 
 Altamirano, Amatenango de la Frontera, 
 Altamirano, Bejucal de Ocampo,